Фе́ликс (Фили́пп) Петро́вич Гло́нти (; , Батум, Аджарская АССР — , Тбилиси, Грузия) — грузинский советский композитор и педагог. Народный артист Грузинской ССР (1988).

Биография 
В 1950—1953 учился в Ленинградской консерватории у Xристофора Кушнарёва (композиция). В 1955 году окончил Тбилисскую консерваторию (профессор Иона Туския). С 1978 года сам преподаёт в своей альма-матер. Писал музыку к спектаклям и фильмам. Член КПСС с 1964 года.

Сочинения 
 опера «Иверийцы» (1970)
 опера «Клеопатра» (1976)
 балет «Рассвет» (1967, Тбилиси)
 героическая оратория «Галактион» (1980)
 2 струнных квартета (1953—1985)
 10 симфоний (1961—1984)
 симфоническая поэма «Судьба Грузии» (1957)
 концерт для виолончели с оркестром (1980)
 концерт для фортепиано с оркестром (1954)
 концерт для арфы с оркестром (1976)
 «Ода Руставели» для солиста, хора и оркестра (на стихи Важи Пшавелы, 1966)

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1979)
 Народный артист Грузинской ССР (1988)
 Государственная премия Грузии (1992)
 Орден Чести (1999)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Феликс Глонти на сайте КиноПоиск

Заслуженные деятели искусств Грузинской ССР
Народные артисты Грузинской ССР
Балетные композиторы Грузии
Оперные композиторы Грузии
Члены КПСС
Лауреаты Государственной премии Грузии